Хоровиц — вариант еврейской фамилии . 

 Известные носители 
 Хоровиц, Адам (род. 1971) — американский сценарист и телевизионный продюсер.
 Хоровиц, Адам (род. 1966, известный как Ad-Rock) — американский музыкант, участник Beastie Boys.
 Хоровиц, Бен (род. 1966) — американский инвестор.
 Хоровиц, Уинона Лора (род. 1971, известная как Вайнона Райдер) — американская актриса.
 Хоровиц, Пауль (род. 1942) — американский физик, инженер электроники.
 Хоровиц, Скотт (род. 1957) — американский астронавт.

См. также 
 Горовиц
 Гурвиц
 Хорвиц